Rose Island kan syfta på följande platser:

Amerikanska Samoa 

 Rose Island, ö i Roseatollen,

Bahamas 

 Rose Island (ö i Bahamas), New Providence District,

Indien 

 Sir Hugh Rose Island, ö, Andamanerna och Nikobarerna,

Kanada 

 Rose Island, Labrador, ö,

Se även 
 Respubliko de la Insulo de la Rozoj, en före detta mikronation

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar